Сцилла:

 Сцилла и Харибда — морские чудища из древнегреческой мифологии
 Сциллы () — род многолетних луковичных растений
 Сцилли или Силли () — архипелаг к западу от Корнуолла
 С(ц)илли — одно из названий атолла Мануаэ (Французская Полинезия)
 (155) Сцилла — астероид, открытый в 1875 году.

См. также 
 Скилла (значения)